Pietro Palmaroli (1778–1828), italienischer Maler und Restaurator
 Gaetano Palmaroli (1800–1853), italienischer Lithograph, Vater von Vicente Palmaroli
 Vicente Palmaroli (1834–1896) spanischer Historienmaler